Kaltenbrunner Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Kaltenbrunner Bach (Eibelebach), rechter Zufluss zum Eibelebach zur Weißach vor der Eibelemühle, Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kaltenbrunner Bach (Ilm), rechter Zufluss der Ilm (Abens) bei Schwaig, Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern 
 Kaltenbrunner Bach (Wolfsteiner Ohe), linker Zufluss der Wolfsteiner Ohe an der Göschlmühle, Markt Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern